De tienkamp voor mannen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 21 en 22 augustus in het Nationale Stadion van Peking.

Kwalificatie
Elk Nationaal Olympisch Comité mocht drie atleten afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (8.000 punten). Een NOC mocht één atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (7.700 punten).

Programma
De eerste vijf onderdelen (respectievelijk 100 meter, verspringen, kogelstoten, hoogspringen en 400 meter) werden op donderdag 21 augustus afgewerkt. De vijf slotonderdelen (respectievelijk 110 meter horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en 1500 meter) werden op vrijdag 22 augustus afgewerkt.

Medailles

Records
Voor dit onderdeel waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DNS niet gestart
 NM geen geldig resultaat
 PB persoonlijke besttijd
 SB beste seizoensprestatie
 NR nationaal record

100m

Serie 1
21 augustus 2008 - 9:20
Wind: -0.6 m/s

Serie 2
21 augustus 2008 - 9:27
Wind: -0.2 m/s

Serie 3
21 augustus 2008 - 9:34
Wind: 0.3 m/s

Serie 4
21 augustus 2008 - 9:41
Wind: -0.4 m/s

Serie 5
21 augustus 2008 - 9:48
Wind: -0.1 m/s

Verspringen

Groep A
21 augustus 2008 - 11:00

Groep B
21 augustus 2008 - 11:00

Kogelstoten

Groep A
21 augustus 2008 - 13:10

Groep B
21 augustus 2008 - 13:10

Hoogspringen

Groep A
21 augustus 2008 - 19:10

Groep B
21 augustus 2008 - 19:10

400m

Serie 1
21 augustus 2008 - 22:00

Serie 2
21 augustus 2008 - 22:07

Serie 3
21 augustus 2008 - 22:14

Serie 4
21 augustus 2008 - 22:21

Serie 5
21 augustus 2008 - 22:28

110m Horden

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Discuswerpen

Groep A
22 augustus 2008 - 10:05

Groep B
22 augustus 2008 - 11:25

Polsstokhoogspringen

Groep A
22 augustus 2008 - 12:55

Groep B
22 augustus 2008 - 12:55

Speerwerpen

Groep A
22 augustus 2008 - 19:00

Groep B
22 augustus 2008 - 20:15

1500m

Serie 1
22 augustus 2008 - 21:40

Serie 2
22 augustus 2008 - 21:49

Eindstand 
Stand na onderdeel 1022 augustus 2008Legenda:W = Wind m/s, M = Resultaat, P = Punten

Externe links
  Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking

Mannen tienkamp